USBA steht für folgende Abkürzungen:

 United States Badminton Association
 United States Billiard Association
 United States Boxing Association, Vorgänger der International Boxing Federation

Abkürzung